Spring Creek (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
Spring Creek (Nevada), een plaats in de Amerikaanse staat Nevada
Spring Creek (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota